Boretius ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Boretius (Alfred Edwin Boretius; 1836–1900), deutscher Rechtswissenschaftler, Historiker und Politiker
 Matthias Ernst Boretius (Matthias Ernestus Boretius; 1694–1738), deutscher Arzt und Professor in Königsberg